Three Sisters kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Three Sisters, Antarktis,

Kanada 

 Three Sisters, British Columbia,  bergstoppar,

Kenya 

 Three Sisters (bergstopp i Kenya), Meru,

USA
 Three Sisters – vulkaner i Oregon

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Tretal